Hinrich – forma basso-tedesca del nome proprio di persona Enrico
Hans Hinrich – attore, regista e doppiatore tedesco
Kirk Hinrich – cestista statunitense